Finala Ligii Campionilor 2009 a fost meciul final și decisiv al Ligii Campionilor UEFA, sezonul 2008–2009, opunând față-n-față cluburile Manchester United și FC Barcelona. Meciul a fost organizat de UEFA pe 27 mai 2009, într-o zi de miercuri, la ora 19:45 UTC sau 22:45 timp local, și s-a jucat pe stadionul Stadionul Olimpic din Roma, terenul gazdă al formațiilor SS Lazio și AS Roma. Meciul a fost câștigat de FC Barcelona cu scorul de 2–0, goluri marcate de Samuel Eto'o (în minutul 10) și Lionel Messi (în minutul 70).

Detaliile meciului

Statistică

Referințe

Legături externe

Official site  (Archived)

Finalele Ligii Campionilor UEFA
2009 în fotbal